Elmi ist der Familienname folgender Personen:

 Asha Haji Elmi (* 1962), somalische Friedensaktivistin und Frauenrechtlerin
 Idiris Muse Elmi († 2010), somalischer Politiker
 Nicoletta Elmi (* 1964), italienische Kinderdarstellerin